VAG steht für:
 Freiburger Verkehrs AG, ein Nahverkehrsunternehmen in Freiburg im Breisgau
 VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg, ein Nahverkehrsunternehmen mit Sitz in Nürnberg
 Vereinigte Armaturen Gesellschaft, ein Mannheimer Armaturenhersteller, siehe VAG Armaturen
 Vereinigung Apostolischer Gemeinden
 Versicherungsaufsichtsgesetz (Deutschland)
 Völkische Arbeitsgemeinschaft, siehe Nationalsozialistische Freiheitspartei
 Volkswagen-Audi-Gemeinschaft, die ehemalige Vertriebsorganisation der Gesellschafter VW und Audi, siehe Abschnitt 1970er Jahre im Artikel Volkswagen AG
 VAG Rundschrift, für den Volkswagen-Konzern erstellte Schrift

VaG steht für:
 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, eine deutsche Rechtsform für Versicherer
 Vorarlberger Landes-Versicherung, siehe Bregenz#Unternehmen

V.A.G. steht für:
 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

Abkürzung